Het ATP-tennistoernooi van Adelaide (officieel de Next Generation Hardcourts) van 2005 werd gespeeld van 3 tot en met 9 januari in het Australische Adelaide. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Memorial Drive Park.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Adelaide
ATP-toernooi van Adelaide